Distretto di Bogd – distretto della provincia di Bajanhongor, in Mongolia
 Distretto di Bogd – distretto della provincia del Ôvôrhangaj, in  Mongolia